Helidor je lahko:
 Heliodor (ime)
 Helidor - grški pisatelj
 Helidor - mineral